Juan Curcuas puede designar a:
 Juan Curcuas, catapán de Italia del Imperio bizantino.
 Juan Curcuas, general del Imperio bizantino.